Johann Löw oder Johann Loew ist der Name folgender Personen:

* Johann Adam Löw (1710–1775), deutscher evangelischer Geistlicher
 Johann Friedrich Löw (1885–1980), österreichisch-amerikanischer Dirigent; siehe Richard Lert
 Johann Carl Löw von und zu Steinfurth (1735–1815), Oberhofmarschall im Königreich Hannover

Siehe auch
 Johannes Loew